

Кульпіно — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Кульпіно — присілок, Оричівський район, Кіровська область